Музе́й фотогра́фии в зда́нии Городско́й тюрьмы́ (Фотомузе́й в Ра́тушной Тюрьме́) — филиал Таллинского городского музея.

Расположен в Старом городе непосредственно за Таллинской ратушей в здании конца XIV века, где ранее располагалась городская тюрьма.

Экспозиция 
В музее организованы как постоянная экспозиция, так и временные выставки. Постоянная экспозиция даёт обзор истории фотографии в Эстонии с 1840 по 1940 год. Помимо коллекций фотографий, посетитель может получить представление о фототехнике XX века. Временные выставки проходят в галереях: Леэ (Lee), открытой по инициативе Пеэтера Тооминга, Projektiruum, Aastanäitus, Salatrepp. Временные выставки отражают как современное фотоискусство, так и работы фотографов 19-20-х веков.

В музее также проводятся обучающие занятия по аналоговой фотографии для детей и взрослых.

История 
Музей открыт 21 июля 1980 года.

См. также 
 Таллинский городской музей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт музея

Музеи по алфавиту
Музеи, основанные в 1980 году
Фото
Музеи современного искусства
Музеи-тюрьмы
Исторические музеи